Porcie est la fille de Caton d'Utique et l'épouse de Brutus.
 Porcie est une tragédie française de Robert Garnier évoquant ce personnage (1568).

Voir aussi 
 Porcia